Национальный парк «Кафуэ» () — самый большой национальный парк Замбии и второй по величине национальный парк Африки. Площадь парка 22 400 км². В нём обитает 55 видов животных. Назван по реке Кафуэ. Добраться до парка можно по шоссе Лусака — Монгу.

История 
Национальный парк «Кафуэ» был создан в 1924 после того, как по приказу правительства Северной Родезии жителей этого региона (нкойя) переселили в округ Мумбва на востоке.

Фауна 
Имеются стада антилоп, красных личи, пуку, зебр и голубых гну. В северной части парка имеется много куду, бушбоков, антилоп канна, редунков, кустарниковых дукеров, карликовых антилоп-стенбоков и водяных козлов.

Встречаются львы, африканские слоны. Река Кафуэ и её притоки — место обитания бегемотов и нильских крокодилов. Также в парке обитают леопарды и пятнистые гиены.

География 

Большая часть территории ровная или слегка всхолмлённая с редкими гранитными и песчаниковый холмами высотой до 120 метров.

Среднегодовое количество осадков изменяется от 510 мм на юге до 1020 мм на севере.

Среднегодовая температура 21 °C. Октябрь — самый жаркий месяц года.

Большая часть национального парка располагается в Central Zambezian Miombo woodlands, этот регион является саванной с деревьями вида миомбо. На юге парка из-за меньшего количества осадков преобладают устойчивые к засухе мопане.

Небольшие вечнозелёные леса протянулись по берегам реки Кафуэ. Кафуэ перекрыта плотиной, находящейся за пределами парка, и образует на территории парка водохранилище.

Жемчужиной парка являются замбийские заливные луга, на которых пасутся многочисленные стада травоядных.

Ссылки 
 Map of Kafue National Park

См. также 
 Список национальных парков Замбии

Примечания 

Национальные парки Замбии